Ананьина — женский вариант фамилии Ананьин
 Ананьина, Валентина Георгиевна (род. 1933) — советская и российская актриса театра и кино.
 Ананьина, Екатерина Игоревна (род. 1991) — российская хоккеистка, призёр чемпионата мира 2013 года.
 Ананьина, Мария Александровна (1849—1899) — русская революционерка, народница, член Террористической фракция «Народной воли».
 Ананьина, Юлия Васильевна (1946—2018) — советский и российский микробиолог и эпидемиолог, член-корреспондент РАН (2014).
 Ананьины (актрисы) — сестры Марья и Ольга, первые российские драмактрисы (царствование Елисаветы Петровны, 1756; до этого женские роли исполнялись мужчинами).

 Ананьина (станция метро) — станция римского метрополитена.